Varben peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Върбен) :
Varben, village bulgare de l'obchtina de Kirkovo, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Varben, village bulgare de l'obchtina de Brezovo, situé dans l'oblast de Plovdiv.